Arquitectura:
 Mur o tàpia, paret construïda amb terra compactada
 Mur o muralla, construcció que envolta un recinte per a defensar-lo militarment
 Mur o paret, estructura vertical que aïlla un espai exterior
 Mur de càrrega, quan forma part de l'estructura de l'edifici
 Mur de contenció, quan resisteix les càrregues horitzontals del terreny
 Mur de seguretat, barrera amb accessos restringits que divideix dos espais o comunitats
 Mur pantalla, mur monolític, normalment de formigó armat
 Mur Trombe, tipus de mur de gran massa tèrmica emprat per escalfar un edifici
 Toponímia:
 Mur (antic municipi), municipi desaparegut del Pallars Jussà, actualment integrat en el nou municipi de Castell de Mur
 El Mur o Mur de Berlín, símbol de la Guerra freda i de la divisió d'Alemanya i del continent europeu
 El Mur o Mur de Cisjordània, tanca de formigó que separa territoris israelians de territoris palestins
 El Mur o Mur atlàntic, línia defensiva nazi a les costes normandes durant la Segona guerra mundial
 El Mur o Mur de les Lamentacions, única resta del principal Temple de Jerusalem
 El riu Mur o Mura, a la conca del Danubi.

 Miscel·lània: El mur, llibre del filòsof Jean-Paul Sartre

 Vegeu també:
Mura
Muro
Muros